Ника́ндрова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
  Никандрова, Ксения (род. 1987) — российская и казахстанская гандболистка.
 См. также